Plusle (プラスル Purasuru al Japó, Plusle a Alemanya i Posipi a França) és un derivat de "plus" (en llatí "més").

Aparicions 
 Videojocs: a Pokémon Ruby i Sapphire i a Pokémon Emerald, a la ruta 110 (tant Plusle com Minun es troben allà mateix).
 Televisió: apareix a l'episodi #316 (una diferent classe de la Misty)
 Pel·lícules: Plusle''' i Minun apareixen a la setena pel·lícula: Destiny Deoxys'', igual que el curt que s'havia fet abans.

Enllaços externs 
 

Pokémon de tipus elèctric